Гнида — яйцо вши.
 Гнида — правый приток реки Нер, протекает в центральной части Польши.
 Гнида, Пётр Фёдорович — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гнида, Йоахим — польский шахтёр.